Ik kom eraan (Dries Roelvink), een lied van Dries Roelvink uit 2007
 Ik kom eraan (Glowinthedark & SFB), een lied van Glowinthedark en SFB in samenwerking met Philly Moré uit 2016
 Ik kom eraan (Maan), een lied van Maan uit 2019